Натуральне число 27
 27 рік до нашої ери
 27 рік нашої ери
 27 століття до нашої ери
 27 століття нашої ери